Terciario hace referencia a:

Geología 
 Era Terciaria, periodo geológico conocido en la actualidad como Era Cenozoica.

Economía 
 Sector terciario, o sector de servicios.

Órdenes religiosas 
El terciario es el religioso o laico, regular o seglar, que pertenece a la tercera orden de algunas órdenes religiosas, entre ellas:
terciario franciscano.
terciario dominico.
Terciario Mercedario.
terciario agustino.
terciario carmelita.
Terciario Heraldo del Evangelio o Caballero de la Virgen.
Terciario Capuchino.

Música 
 Compás ternario, entidad métrica musical compuesta por tres tiempos.